Еле́на Васи́льева:
 Васильева, Елена Алексеевна (род. 1980) — главный редактор русского издания журнала Cosmopolitan.
 
 Васильева, Елена Николаевна — правовед.
 Васильева, Елена Фёдоровна (1911—1980) — советская баскетболистка.
 Васильева, Елена Юрьевна (род. 1954) — кардиолог, доктор наук, профессор.